HPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hooper Bay (Alaska) (Stati Uniti)